Дидубе — район в Тбилиси. Другие значения:
 Дидубе — станция метро в одноимённом районе.
 Дидубийский пантеон — некрополь в Тбилиси.